Но́пола () — финская фамилия.

Известные носители:
 Нопола, Синикка (1953—2021) — финская детская писательница и журналист.
 Нопола, Тийна (род. 1955) — финская детская писательница, педагог.